Флерак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Флерак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь